Les Masters de snooker 2002 ont lieu du 3 au  à l'Alexandra Palace de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Paul Hunter remporte son deuxième masters de snooker consécutif en battant Mark Williams en finale au bout d'une manche décisive. Lors de la première session, Williams menait pourtant 5-0, avant de voir Hunter revenir au score.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 

Total :  £

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2002
Snooker en 2002
2002
Sport en février 2002